Reeder steht für:
 Eigentümer eines oder mehrerer Seeschiffe, siehe Reederei

Reeder ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Horatio Reeder (1807–1864), US-amerikanischer Politiker
 Dan Reeder (* 1954), deutscher Künstler und Musiker
 DeeAnn M. Reeder (* 1969), US-amerikanische Mammalogin
 Eduard Reeder (* 1826), deutscher Landwirt und Politiker
 Eggert Reeder (1894–1959), deutscher Verwaltungsjurist
 Günther Reeder (1915–2003), deutscher Konteradmiral
 Jennifer Reeder (* 1971), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Mark Reeder (* 1958), britischer Musiker, Musikproduzent, Labelbetreiber, Schauspieler und Autor
 Scott Reeder (* 1965), US-amerikanischer Musiker
 Waldemar Reeder (1893–1950), deutscher Politiker
 William A. Reeder (1849–1929), US-amerikanischer Politiker

Reeder ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Reeder (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Reeder Township (Kansas), im Anderson County
 Reeder Township (Michigan), im Missaukee County
 Reeder (North Dakota), im Adams County

Reeder, weitere Namen: 
 Reeder (Software), einen Feedreader für Mac und iOS-Geräte
 Der Reeder, eine Wirtschaftssimulation als Computerspiel

Siehe auch:
 Reder
 Rehder
 Rheder